Янушкови́це () — наименования населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Янушковице (Нижнесилезское воеводство) – село в Нижнесилезском воеводстве;
 Янушковице (Опольское воеводство) – село в Опольском воеводстве;
 Янушковице (Подкарпатское воеводство) – село в Подкарпатском воеводстве;
 Янушковице (Свентокшиское воеводство) – село в Светокшиском воеводстве;